Чемпионат Исландии по футболу — является 99-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 10 мая 2010 года и закончился в 25 сентября 2010 года. В чемпионате приняло участие 12 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Распределение мест по турам

Ссылки 
 Official website
 Football-Lineups

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
2010 год в Исландии